Tre unità della Armada de la República Argentina hanno portato il nome di ARA San Juan:

 ARA San Juan (1928) – nave da ricerca varata nel 1928, rinominata Comodoro Rivadavia nel 1937 e radiata nel 1967.
 ARA San Juan (D-9) – cacciatorpediniere della classe Buenos Aires varato nel 1937 e radiato nel 1973.
 ARA San Juan (S-42) – sottomarino della classe TR-1700 varato nel 1983 e perduto in mare nel 2017.